Астин или Эстин () — фамилия. Известные носители:

 Эстин, Джон (род. 1930) — американский актер. Его сыновья:
 Эстин, Шон (род. 1971) — американский актёр, режиссёр и продюсер.
 Эстин, Маккензи (род. 1973) — американский актёр кино и телевидения.
 Эстин, Скайлар (род. 1987) — американский актёр и певец.

См. также 
 Астинь